A 2019. december 30-i állapot szerint jelenleg 17 élő irodalmi Nobel-díjas van.

A táblázat rendezhető; az NDÉK feloldása: életkora a Nobel-díj elnyerésekor; a Megjegyzés rovat megállapításai nem az összes, hanem csak az élő díjazottakra vonatkoznak.

További információk 
 Irodalmi Nobel-díj Nobelprize.org

Nemzetközi irodalmi díjak

Irodalmi listák